…К'ахк’-…-Чан (д/н — бл. 750) — ахав Унського царства з 731 до 750 року.

Життєпис 
Був сином цариці Іш-Іч'аак-К'ініч та К'ініч-Бакаас-Мо’-Лахуун-…, сина Хунеєв-Чак-Муйаль-Чан-Йопаат-К'ахк’-Ті’-К'авііля, представника династії з Шукуупського царства. Його батько носив також титул ахава, але не священного володаря. Фактично закріпив панування 2-ї династії Пусільхи (або Шукуупської династії).

Близько 730 або трохи раніше посів трон священного царя. В день в день 9.15.0.0.0, 4 Ахав 13 Йаш (22 серпня 731 року) встановив ювілейну стел Е, на якій представлені зображення у класичному для Пусільхи стилі. Продовжив політику матері, що полягала у союзі з Шукуупом. Втім це тривало до 738 року, коли Шукупп зазнав нищівної поразки від Канульського царства та його союзника Цу'со.

Протягом 738-750-х років чинив спротив намаганням царства Цу'со стати гегемоном в західній області майя. При цьому підтримував царів Шукуупа. Разом з тим в ході цій боротьбі царство Ун перетворилися на самостійний політичний суб'єкт в південному Белізі. Помер близько 750 року. Йому наслідував син або брат К'ахк’-Калав. Можливо знайшов спочинок у «Похованні 8/4».

Джерела 
 Prager C., Volta B., Braswell G. The Dynastic History and Archaeology of Pusilha, Belize // The Maya and their Central American Neighbors: Settlement Patterns, Architecture, Hieroglyphic Texts, and Ceramics / Ed. by G. Braswell. — London and New York: Routledge, 2014. — P. 262—266, 293—294

Царі Пусільхи